Stamboom Johan van Nassau-Dillenburg (1410-1475) - vader van onderstaande
 Stamboom Johan van Nassau-Dillenburg (1455-1516)